BOPA bezeichnet:
 Bopa (Benin), Stadt, Arrondissement und Kommune in Benin
 Bopa (Ghana), Siedlung in der Western North Region, Ghana

BOPA steht für:
 BOPA (Widerstandsgruppe), dänische Widerstandsgruppe Borgerlige Partisaner im Zweiten Weltkrieg
 BOPA, Abkürzung für Boletín Oficial del Principado de Andorra, Amtsblatt des Fürstentums Andorra